Als Weltmeisterschaft 1886 oder WM 1886 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1886 stattgefunden haben:

 Schachweltmeisterschaft 1886

Sportveranstaltung 1886
Weltmeisterschaften nach Jahr